Saint Vital désigne plusieurs saints : 
 Vital de Ravenne, martyr du  ; fêté le 28 avril.
 Vital de Bologne, esclave martyr avec son maître Agricole, vers 304 ; fêté le 4 novembre.
 Vital de Gaza († 625), ermite et moine, apôtre des femmes perdues en Égypte ; fêté le 11 janvier.
 Vital de Salzbourg († 730), évêque, évangélisateur de l'Autriche ; fêté le 20 octobre. 
 Vital de Saint-Viaud (ou Viaud) (), ermite irlandais à l'origine de la commune de Saint-Viaud en Loire-Atlantique dans le diocèse de Nantes ; fêté le .
  (ou de Sicile) († 993), ermite sicilien, abbé et fondateur de monastères en Basilicate ; fête le 9 mars.
 Vital de Savigny († entre 1119 et 1122), fondateur de l'abbaye de Savigny ; fêté le 16 septembre.

Notes et références

Voir aussi
Saint-Vital
Saint-Viaud